Па́вел Алекса́ндрович Брюлло́в () — русский художник и архитектор, живописец-пейзажист. Академик и член Совета Императорской Академии художеств, член Правления Товарищества передвижных художественных выставок, хранитель художественного отдела Русского музея Императора Александра III. Сын профессора архитектуры Императорской Академии художеств Александра Брюллова, племянник живописца Карла Брюллова.

Биография 
Четвёртый ребёнок в семье профессора архитектуры Императорской Академии художеств Александра Брюллова и баронессы Александры Александровны фон Раль.

Окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета (1863) со степенью кандидата.

C 1861 года по 1864 год посещал классы архитектурного отделения Императорской Академии художеств К. А. Тона, А. И. Штакеншнейдера, А. П. Брюллова, Д. И. Гримма и А. И. Резанова в качестве своекоштного.

Во время учёбы в Академии был награждён двумя малыми и тремя большими серебряными медалями «За успех в рисовании». В 1864 году выпущен из Академии с присвоением звания классного художника 3-й степени по архитектуре.

По окончании Академии уехал за границу; жил в Италии, Франции, Англии. В Париже посещал класс французского живописца Леона Бонна в Национальной высшей школе изящных искусств.

В 1870 году за картину «После работы», выставленную на Академической выставке был награждён большой поощрительной медалью Императорской Академии художеств.

С 1872 по 1914 год — экспонент Товарищества передвижных художественных выставок; с 1874 года — член Товарищества, впоследствии избран казначеем и членом Правления Товарищества.

В 1883 году получил звание действительного члена Императорской Академии художеств, с 1904 года — член Совета Академии. С 1897 по 1912 год хранитель художественного отдела Русского Музея Императора Александра III.

Первым браком был женат на писательнице Софье Константиновне Кавелиной, вторым — на Маргарите Григорьевне Лихониной (1861—29.03.1884), умерла скоропостижно от чахотки в Риме, похоронена там же городском кладбище.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Передвижники
Павел Александрович
Действительные члены Императорской Академии художеств
Выпускники Императорской Академии художеств